Caruncula (lat.: fleischiger Auswuchs) bezeichnet:

in der Biologie:
 eine Art von Elaiosomen (fettreiche Anhängsel von Samen)
in der Anatomie:
 Caruncula sublingualis, Papille am Zungenbändchen
 Caruncula lacrimalis, Tränenkarunkel im inneren Augenwinkel
 Carunculae hymenales, Reste des Hymen